Георгий Андреевич Гладких (7 января 1922 — 10 ноября 1992, Воронеж) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Георгий Андреевич Гладких родился 7 января 1922 года в Харбине (Китай). Участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1947 году окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина.

В 1945—1947 годах был актёром Московского театра им. Вахтангова. В 1947—1958 годах играл в Театре Балтийского флота в городе Лиепая.

В 1958—1976 годах — актёр Грозненского русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова. В 1976—1980 годах — Воронежского театра драмы имени А. В. Кольцова.

Актёр прекрасно соединял в своём творчестве вдохновение с работой разума и мастерством формы. Каждая сыгранная им роль, яркая по краскам, тонкая по психологическому рисунку, имела общественное звучание.

Умер 10 ноября 1992 года в Воронеже.

Семья 
 Жена — актриса Галина Михайловна Гладких (род. 1925).

Награды и премии 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1955).
 Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР.
 Заслуженный артист РСФСР (25.05.1960).
 Народный артист РСФСР (29.11.1972).

Работы в театре 
 «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
 «На дне» М. Горького — Барон
 «Бесприданница» А. Островского — Карандышев
 «Иркутская история» — Сергей Серёгин
 «Враги» М. Горького — Яков Бардин
 «Город на заре» А. Н. Арбузова — Добров
 «Маскарад» — Неизвестный

 Воронежский театр драмы 
 «Мария Тюдор» Виктора Гюго — Канцлер
 «Третья патетическая» Николая Фёдоровича Погодина — Гвоздилин
 «Старый дом» Алексея Николаевича Казанцева — Павел Иванович
 «Любовь, джаз и чёрт» Юозаса Грушаса — Отец Юлюса
 «Без вины виноватые» Александра Николаевича Островского — Нил Стратоныч Дудукин

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Актёры и актрисы Воронежского драматического театра
Заслуженные артисты Латвийской ССР